Unterseeboot 55 ou U-55 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 55, de type U 51, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1916 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale jusqu'à sa reddition le ; en service comme sous-marin japonais O-3 en 1920-1921; démantelé à Sasebo en mars-; brièvement remis en service comme navire auxiliaire n° 2538 en 1923.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-55, un sous-marin de type UB III lancé en 1917 et qui a été coulé le .
UC-55, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 55, un sous-marin de type VII.B, a été lancé en 1939 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930